The Outsider:
 The Outsider — песня американской рок-группы A Perfect Circle.
  — альбом DJ Shadow.

См. также 
 Outsider
 The Outsiders